

Geografia 
 Lago Rosis – lago in Canada
 Rosis – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Alessandro De Rosis – nobile italiano
 Angiolo Rosis – pittore italiano
 Zikos Rosis – teologo e docente greco